Кришнан Сашикиран (в российских СМИ встречается также транскрипция Сасикиран) (; 7 января 1981, Мадрас, Индия) — индийский шахматист, гроссмейстер (2000).

Чемпион Азии (2003). Чемпион Индии (1999, 2002, 2003). В составе сборной Индии участник 9-и Олимпиад (1998—2014). Поделил 1—4 места в Аэрофлот Опене 2006 года.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Индии
Чемпионы Азии по шахматам